Geografia:
 el departament Diamante, divisió administrativa de la Província de Entre Ríos, Argentina
 Diamante (Entre Ríos), ciutat de l'Argentina
 Diamante (Cosenza), municipi i localitat d'Itàlia
 el riu Diamante, curs d'aigua de l'Argentina;
 la llacuna del Diamante, llacuna d'aigua de l'Argentina;
 Biografies:
 Juan Bautista Diamante, dramaturg espanyol del segle XVII;